Melodramma – termine musicologico e letterario per indicare l'opera messa in musica
 Melodramma – film del 1934 diretto da Giorgio Simonelli
 Melodramma – miniserie televisiva del 1984
 Melodramma – singolo di Andrea Bocelli del 2001

Pagine correlate 
Melodrama (disambigua)